Le mot rétention possède plusieurs significations :

Conservation de clients, de substances ou d'autres éléments non forcément matériels :
Bassin de rétention des eaux pluviales
absorption (plus ou moins durable) d'un produit dans un substrat (l'absorbant) 
adsorption (plus ou moins durable) d'un produit sur le substrat (l'adsorbant)
Rétention aiguë d'urine
Rétention d'information
Rétention d'œuf
Rétention fécale
Rétention en eau d'un sol

En économie et en marketing : conservation de clients (l'opposé de l'attrition).

En droit :
Droit de rétention, en droit des contrats,
Rétention administrative, un régime proche de la détention,
Rétention de sûreté en France, de prisonniers ayant exécuté leur peine mais présentant un risque très élevé de récidive
Rétention du permis de conduire

Voir aussi 
Attrition
Churn
Retenue